Aglomeració urbana és l'acte i el resultat d'aglomerar: reunir molts elements, acoblar o enganxar substàncies o fragments d'alguna cosa. L'ús més habitual del terme és en el marc de la noció d'aglomeració urbana. Una aglomeració urbana és un espai format per la zona urbana que pertany a una ciutat i per les àrees suburbanes que es troben als voltants. D'aquesta manera es genera una regió que pot travessar diverses divisions administratives a partir del creixement demogràfic i urbanístic. En general, una aglomeració urbana es desenvolupa al voltant d'una gran ciutat. Per qüestions econòmiques i socials, comencen a sorgir noves urbanitzacions a les rodalies, que moltes vegades es transformen en localitats satèl·lits. També el creixement propi de la ciutat més enllà dels límits provoca l'aparició d'aquestes aglomeracions urbanes.

Urbanisme